

Objets 
 Un pilon est un ustensile qui, associé à un mortier, permet de réaliser des préparations culinaires ou pharmaceutiques, en écrasant des composants ou des ingrédients.
 Un marteau-pilon est une machine-outil de forge.
 Un pilon est une prothèse de la jambe, dite aussi jambe de bois.
 Un pilon est une personne de forte taille.
 Le pilon, dans l’édition, est l’ensemble des livres destinés à la destruction (défectueux, invendus, périmés, etc.), et la désignation théorique de la machine destinée à cet usage, par analogie avec les pilons des machines à papier.
 Un pilon est de la résine de cannabis (haschich).
 En cuisine un pilon est la partie inférieure de la cuisse d'une volaille cuite.

Anatomie 
 Le pilon est un autre nom pour l'épiphyse distale du tibia

Patronyme 

 Antoine Olivier Pilon (1997-), acteur québécois.
 Bernard Pilon (1918-1970), homme politique québécois, député fédéral.
 Bernard Pilon (1926-2016), ingénieur et urbaniste français.
 Daniel Pilon (1940-2018), acteur québécois.
 Donald Pilon (1938-), acteur québécois.
Eustache Pilon (1873-1941), professeur de droit français.
 François Pilon (1958-), homme politique québécois.
 Germain Pilon (1528-1590), sculpteur français de la Renaissance.
 Hormisdas Pilon (1857-1937), homme politique et vétérinaire canadien.
 Jean Pilon (1925-2000), joueur français de rugby à XV.
 Jean Pilon, est un prêtre pédophile canadien.
 Jean-Guy Pilon (1930-2021), poète québécois.
 Marc-André Pilon (1980-), écrivain québécois.
 Marceau Pilon (1957-), coureur cycliste français. 
 Mélanie Pilon (1980-), actrice québécoise.
 Michel Pilon (1955-), chanteur et animateur de radio québécois.

Toponyme 
 Pilón est une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Granma
 localité du district de  Montijo  dans la province de Veraguas au Panama.

Autres
, un genre musical cubain qui doit son nom à a ville de Pilón.

Voir aussi 
 Pillon

Homonymie de patronyme